Euniké je ženské křestní jméno řeckého původu. Znamená „dobré vítězství“ . Je stvořené ze slova eu "dobrý" nike „vítězství“. Nový zákon zmiňuje Euniké jako matku Timotejovu.

Podle evangelického kalendáře slaví svátek 20. října.

Známé nositelky 
 Euniké, jedna z Néreoven
 Eunice Barber, francouzská atletka
 Eunice Eisden, politik z ostrova Curaçao
 Eunice Frost britská vydavatelka
 Eunike Hansen překladatelka
 Eunice Huthart, britská kaskadérka
 Eunice, (narozená jako Soo-yeon Heo, členka korejské děvčenské kapely DIA
 Eunice Kennedy Shriver, sestra JFK a zakldatelka zvláštní Olympiady
 Eunice Norton, americká klavíristka
 Eunice Jepkorir, keňská běžkyně
 Eunice Jepkoech Sum, keňská atletka
 Nina Simone (narozená jako Eunice Kathleen Waymon, americká jazzová zpěvačka
 Eunike Velleuer německá lekařka

Odkazy

Literatura 
 Miloslava Knappová, Jak se bude vaše dítě jmenovat?

Reference

Externí odkazy 
 Behind the Name
 Think Baby Names

Ženská jména
Jména řeckého původu
Ženská jména řeckého původu